Bau steht für:
 Bauwesen, die Baubranche
 Bauwerk, das Produkt des Bauwesens
 Baustelle, der Ort und auch das in Fertigstellung begriffene Bauwerk
 Bau (Messe), internationale Fachmesse für Baustoffe, Bausysteme, Bauerneuerung in München
 Tierbau, die Behausung eines Tieres
 Gefängnis (umgangssprachlich)
 Bau (Einheit), altes Flächenmaß
 Ba’u, sumerische Göttin, siehe Baba (Göttin)
 BAU International Berlin – University of Applied Sciences, ehemaliger Name der  Berlin International University of Applied Sciences

Bau heißen folgende geographische Objekte:
 Bau (Demokratische Republik Kongo), Stadt in der Demokratischen Republik Kongo
 Bau (Mönchengladbach), Honnschaft im Stadtbezirk West von Mönchengladbach, NRW
 Bau (Fidschi), eine kleine, dicht besiedelte Insel vor der Ostküste von Viti Levu (Fidschi)
 Bov Sogn, Kirchspiel an der deutschen Grenze, Dänemark
 Bau (Kreis Flensburg), Kirchdorf des Bov Sogn, Dänemark (ehemalige preußische Gemeinde)
 Bau (Kreis Tondern), Ortschaft bei Tønder, Dänemark
 Bau (Verdon), Nebenfluss des Verdon in Frankreich

Bau ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Bau (* 1970), deutscher Rodler
 
 Emilia Bau (1906–2005), deutsche Journalistin und Fotografin
 Sabine Bau (* 1969), deutsche Florett-Fechterin
 Walter Bau (Lehrer) (1888–1967), deutscher Lehrer, Geologe, Paläontologe und Zoologe

bau steht für:
 Mbat (auch Bada, ISO-639-3-Code), Varietät von Jarawa (Sprache), Sprache in Nigeria

BAU steht für:
 IG Bauen-Agrar-Umwelt, deutsche Gewerkschaft
 Behavioral Analysis Unit des US-amerikanischen Federal Bureau of Investigation
 Binding Antibody Unit in der Immunologie

BAU steht als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen für:
 Powiat Augustowski in der Woiwodschaft Podlachien, Polen

BaU steht für:
 Business as Usual, siehe Liste geflügelter Worte/B #Business as usual

B.A.U. steht für:
 British Association Unit
 Ein Virtual Reality Projekt der Lettrétage in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut in Nowosibirsk

Siehe auch:
 Bauen
 Der Bau
 Bow
 Bowe

Abkürzung